

Sigle
 Potentially Hazardous Comet, termine inglese per le comete considerate oggetti potenzialmente pericolosi
 Private Holiday Club , acronimo Club Privato Vacanze

Codici 
 PHC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Omagwa, Port Harcourt, Nigeria

Altro 
 PHC – carcinoma epatico primario (in inglese: Primary Hepatic Carcinoma)